Тесалија се може односити на:

 Тесалија, географска област у Грчкој
 , традиционална област античке Грчке
 Периферија Тесалија, периферија у Грчкој
 Тесалија (грчко-српска кнежевина), држава насталих распадом грчко-српског царства